Turner Classic Movies, een van oorsprong Amerikaans televisiekanaal;
Tchibo Magazin, afgekort TCM, het huismerk van de Duitse winkelketen Tchibo;
De reiskostenmethode, ook wel TCM, een economische waarderingsmethode die de kosten meet die bezoekers maken om een gebied te bereiken;
Chloroform, ook wel trichloormethaan genoemd
Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCM)
TCM Universiteit Li Shi Zhen, een universiteit in Wenen;
Tennisclub TCM te Maasniel